Shillington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Shillington, Bedfordshire, ort i England,

USA 

 Shillington, Pennsylvania, ort, Berks County, 

Robotskapade USAförgreningar